Friedensrat ist die Kurzform für:

 Weltfriedensrat
 Deutscher Friedensrat
 Friedensrat der BR Deutschland
 Friedensrat der DDR
 Schweizerischer Friedensrat